La route départementale 947, ou RD 947, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 47 dans les Ardennes et la Meurthe-et-Moselle, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 147 en Maine-et-Loire, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 347 dans le Nord et la Pas-de-Calais, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 447 dans l'Essonne, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 547 dans les Hautes-Alpes, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 647 dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier des Hautes-Alpes
 Réseau routier des Ardennes
 Réseau routier du département des Landes
 Réseau routier du Loiret
 Réseau routier de Maine-et-Loire
 Réseau routier de Meurthe-et-Moselle
 Réseau routier du Nord
 Réseau routier du Pas-de-Calais
 Réseau routier des Pyrénées-Atlantiques
 Réseau routier de l'Essonne

947